Biografia:
 Lara Fabian, una cantant belga-canadenca.
 José Manuel Lara Hernández, un important empresari, fundador del Grupo Planeta.
 José Manuel Lara Bosch, fill de José Manuel Lara Hernández; president del Grupo Planeta i del canal de televisió Antena 3.
 Lucas Martínez Lara, va ser el segon bisbe de la diòcesi de Matehuala

 Geografia:
 Lara, freguesia de Monção, Portugal
 Lara (estat), un dels 23 estats de Veneçuela.
 Jurisdicción de Lara, municipi de Burgos, Espanya
 Lara de los Infantes, pedania de Jurisdicción del Lara

 Història:
 Lara (llinatge): Llinatge lligat al Regne de Castella

 Miscel·lània:
 Lara Croft, la protagonista de Tomb Raider.
 Lara (TV), canal de TV regional de Veneçuela.
 Lara (mitologia), en mitologia romana, una nimfa del Laci.
 Premi Fernando Lara, un premi anual de literatura castellana.

 Música:
 Lara, obra de Henri-Catherine-Camille, Comte de Ruolz.